

Astronomia 
 4693 Drummond – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Drummond – città della Contea di Fremont, Idaho
 Drummond – township della Contea di Chippewa, Michigan
 Drummond – città della Contea di Granite, Montana
 Drummond – città della Contea di Garfield, Oklahoma
 Drummond – città della Contea di Bayfield, Wisconsin
 Sudafrica
 Drummond – città della Municipalità metropolitana di Ethekwini

Persone
 Andre Drummond – cestista statunitense
 Annabella Drummond –  regina consorte di Roberto III di Scozia
 Bill Drummond – musicista britannico naturalizzato sudafricano
 Carlos Drummond de Andrade – poeta e scrittore brasiliano
 Don Drummond – trombonista e compositore giamaicano
 Gerald Drummond – calciatore costaricano
 James Eric Drummond, sedicesimo conte di Perth – diplomatico britannico
 Jervis Drummond – calciatore costaricano
 Jon Drummond – atleta statunitense
 Margherita Drummond – regina consorte di Davide II di Scozia
 Orlando Drummond – attore, doppiatore e conduttore radiofonico brasiliano
 Ryan Drummond – attore, comico e clown statunitense
 William Drummond di Hawthornden (1585-1649) – poeta e storico scozzese
 William Drummond di Logie Almond (1770-1828) – diplomatico, politico e letterato britannico
 William Henry Drummond (1854-1907) – poeta, giornalista e medico irlandese naturalizzato canadese